Bataven - een vermoedelijk West-Germaanse stam.
 Marian Batavier - een Nederlandse scenarioschrijfster van televisieseries en speelfilms.
 Hr.Ms. Batavier II (1940) - een passagiersschip van de Batavier Lijn.
 Stoomfabriek De Batavier - een uit 1888 daterende stoomkorenmolen in de Nederlandse gemeente Nieuwegein. 
 Batavier (bier) - een biersoort van de Budelse Brouwerij
 De Batavier Lijn - een stoomvaartlijn van Nederland van 1830-1960.